Беляевская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения.

С 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Шевницкое сельское поселение, с 8 апреля 2009 года по 28 апреля 2015 года — в Разинское сельского поселения.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 40 км.

Население 
По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района